Ritterhaus steht für
 Ritterhaus, öffentliche Körperschaft des Adels in Schweden und Finnland 
 Riddarhuset, Bauwerk in Stockholm
 Ritterhaus Bubikon, ehemalige Kommende des Johanniterordens in der Schweiz
 Ritterhäuser Ürikon, Häusergruppe in Stäfa in der Schweiz
 Ritterhaus (Wilhermsdorf), Bayern
 Museum im Ritterhaus in Offenburg, Baden-Württemberg
Siehe auch:
Rittershaus
Rittershausen
Rittersheim
Ritter House
Ritterburg
Rittergut
Ritterturm